Кротевич — фамилия.
 Кротевич, Борис Николаевич (в монашестве Антоний; 1889—1973) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тамбовский и Мичуринский.
 Кротевич, Вячеслав Людвигович (1908—1943) — боевой лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.